Lalta corte (o gran corte) è un tribunale di massima istanza, analogo ad una corte suprema.

 Alta corte – per la Regione siciliana
 Alta corte di Gerusalemme – nel Regno di Gerusalemme
 Alta corte di giustizia – nel Regno d'Italia
 Alta corte di giustizia sportiva – nella Repubblica italiana
 Alta corte di cassazione e giustizia – di Romania
 Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo – tribunale speciale del Regno d'Italia
 Alta corte di Londra – suprema corte di Inghilterra e Galles
 Corte penale suprema – suprema corte dell'Impero russo per perseguire i criminali contro lo stato

Corte suprema
Diritto comparato
Diritto processuale
Storia del diritto